Krupp (familie), een Duitse familie van industriëlen
Krupp (Washington), plaats in de VS
Gustav Krupp von Bohlen und Halbach; gedaagde in de Processen van Neurenberg
ThyssenKrupp, een Duits bedrijf ontstaan door een fusie tussen Thyssen Stahl AG en Krupp Stahl AG
Krupp, alternatieve naam voor Kroepp, een plaats in Rusland